Fecundação — fusão de gâmetas para produzir um novo organismo
 Design inteligente — conceito da biologia
 Concepção espontânea — conceito da psicologia

Desambiguações de ciências